

Geografia

Germania 
 Cronenberg – comune del circondario di Kusel (Renania-Palatinato)
 Cronenberg – distretto urbano della città extracircondariale di Wuppertal (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Persone 
 David Cronenberg (1943) – regista canadese
 Denise Cronenberg (1938-2020) – costumista canadese, sorella di David